Spacecom (bedrijf), Israëlisch ruimtevaartbedrijf
 Space.com, nieuwswebsite over astronomie en ruimtevaart
 SPACECOM (computerspel), computerspel van 11 bit studios